Жан II (; 1311 — 2 квітня 1335) — маркграф Намюру у 1330—1335 роках.

Старший син маркграфа Жана I і Марії д'Артуа. 1330 року спадкував владу. 1 липня того ж року він змінив митне законодавство, провів судову та адміністративну систему важдтвого порту Слейс.

11 травня 1332 року року приєднався до антибрабантської коаліції (архієпископа Валерана Кельнським, Рено II, графа Гельдерна, Вільгельма V, графа Юліха) проти герцога Жана III, але посередництво французького короля Філіпа VI запобігло війні. 1334 року було укладено мирну укгоду

Помер 1335 року. Йому спадкував брат Гвідо II.

Примітки

Джерела 
 Ch. Piot. Jean II // Académie royale de Belgique, Biographie nationale. — Bruxelles, 1889. — Vol. 10. — P. 307—309.

Маркграфи Намюра
Дім Дамп'єр